Gatesville es el nombre de varios localidades en los Estados Unidos.
Gatesville (Texas)
Gatesville (Carolina del Norte)
Gatesville (Indiana)